Il Masters di Roma 2002 (chiamato anche Internazionali BNL d'Italia per motivi di sponsorozzazione) è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 59ª edizione del Roma Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2002, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2002. Sia che il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Foro Italico di Roma in Italia.

Campioni

Singolare maschile 

 Andre Agassi ha battuto in finale  Tommy Haas 6–3, 6–3, 6–0

Singolare femminile 

 Serena Williams ha battuto in finale  Justine Henin-Hardenne 7–6(6), 6–4

Doppio maschile

 Martin Damm /  Cyril Suk hanno battuto in finale  Wayne Black /  Kevin Ullyett 7–5, 7–5

Doppio femminile

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez hanno battuto in finale  Conchita Martínez /  Patricia Tarabini 6–3, 6–4

Collegamenti esterni

 

 
ATP Tour 2002